Kustartilleriet kan syfta på:

Kustartilleri – en militär organisation med uppgift att försvåra kustinvasion
Kustartilleriet (Sverige)
Finlands kustartilleri
Kustartilleriet (Norge)
Kustartilleriet (USA)
Rysslands kustartilleri